Alberto Almici (1993–) – calciatore italiano 
Camillo Almici (1714-1770) – teologo italiano 
Cristina Almici (1969) – politica italiana
Giambattista Almici (1717-1793) – giurista italiano 
Giuseppe Almici (1905-1985) – vescovo cattolico italiano